Вабищевич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вабищевичи-Плотницкие — старинный белорусский шляхетский род герба Юньчик.
 Вабищевич, Иван Григорьевич (более известен как Дядя Ваня; род. 1980) — белорусский автор-исполнитель, музыкант, певец, артист, шоу-мен.
 Вабищевич, Сергей Иванович (белор. Сяргей Іванавіч Вабішчэвіч; 15 марта 1993) — белорусский футболист, полузащитник.